Het land van is het tweede album van Lange Frans & Baas B.
Veel nummers op dit album zijn samen met D-Men-lid Brutus.

Albumoverzicht

Externe link
 Het Land Van op Music Meter

Muziekalbum uit 2005